Geschenkt steht für:

 Geschenkt (Roman), Roman von Daniel Glattauer (2014)
 Geschenkt (2018), Spielfilm von Daniel Prochaska (2018)

Siehe auch:
 Geschenkt … ist noch zu teuer!, Kartenspiel von Thorsten Gimmler (2004)
 Geschenkt ist noch zu teuer, Originaltitel The Money Pit, US-amerikanischer Spielfilm von Richard Benjamin (1986)
 Geschenkt wurde uns nichts, Originaltitel Non ci è stato regalato niente, Dokumentarfilm von Eric Esser (2014)